Spojení písmen F a T může mít různé významy:

FT 
 Fourierova transformace – která slouží k převodu mezi časovou a frekvenční doménou
 FT Records – brněnské hudební vydavatelství
 Financial Times – anglický mezinárodní deník zaměřený na ekonomiku
 Renault FT-17 – francouzský lehký tank

Ft 
 zkratka pro maďarský forint

ft 
 stopa (jednotka délky) – zkratka ft

ft. 

 zkratka anglického featuring – spolupráce dvou umělců, kteří netvoří jedno hudební uskupení (někdy také feat.)